Formel 1 2017 var 2017-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det var 68. gang mesterskaberne blev afholdt. Der var 10 deltagende konstruktører, og 20 kørere, som begyndte sæsonen 26. marts på Albert Park i Melbourne, og sluttede 26. november på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

Serien administreres af Formula One Group, og har Fédération Internationale de l'Automobile som øverste myndighed, Det er den største løbsserie for formelbiler.

Hold og kørere
De følgende hold og kørere har deltog i Formel 1 2017.

Foreløbig sæsonkalender
Følgende 20 Grand Prixer fandt sted i 2017:

Resultater

Stillingen i kørermesterskabet

Noter:
† – Kørere afsluttede ikke Grand Prix'et, men blev klassificeret fordi de gennemførte mere end 90 % af løbsdistancen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Fédération Internationale de l'Automobile